Gerd Zimmermann (1942) német gyorskorcsolyázó
 Gerd Zimmermann (1949–2022) német labdarúgó